Почапинецька сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Почапинецька сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район